Fenerbahçe può riferirsi a:
Fenerbahçe, quartiere del distretto di Kadıköy a Istanbul
Fenerbahçe Spor Kulübü, Società polisportiva situata nel quartiere